Bednář je řemeslník, který se zabývá bednářstvím, tj. vyrábí dřevěné sudy na víno a destiláty, dřevěné koupací vany, ochlazovací kádě, dřevěné květináče, kádě na zelí apod.

Osobnost s příjmením Bednář může být
 Aleš Bednář (* 1975) – český fotbalista
 Antonín Bednář (1896–1949) – český dirigent
 František Bednář (1884–1963) – český evangelický duchovní, teolog a pedagog
 Jan Bednář – více osob
 Jaroslav Bednář (* 1976) – český hokejista
 Jaroslav Bednář (fagotista) (* 1932) – český fagotista
 Jiří Bednář – více osob
 Kamil Bednář (1912–1972) – český básník a překladatel, otec herce Jiřího Bednáře
 Miloslav Bednář (* 1948) – český filosof, politik, disident a vysokoškolský učitel
 Pavel Bednář (* 1970) – český kanoista
 Roman Bednář (* 1983) – český fotbalista
 Václav Bednář (1905–1987) – český operní pěvec, barytonista
 Vladimír Bednář (* 1979) – český hokejista
 Vladimír Bednář (* 1948) – český hokejista
 Vojtěch Bednář (* 1979) – český publicista a sociolog

Ženská varianta příjmení
 Bohumila Bednářová (1904–1985) – česká vědkyně, první česká profesionální astronomka
Emilie Bednářová (1907–1998) – česká spisovatelka, dramatička a překladatelka
 Jana Bednářová (* 1957) – česká spisovatelka
 Jana Bednářová (akvabela) – česká závodnice v synchronizovaném plavání
 Marie Bednářová (* 1943) – starostka Kladna, první československá hokejová rozhodčí
 Markéta Bednářová (* 1981) – česká basketbalistka
 Otta Bednářová (* 1927) – česká disidentka, novinářka, spisovatelka

Související články 
 Bečvář – české příjmení odvozené od souvisejícího řemesla
 Bednár
 Bednařík